Brštanik, srednjovjekovni grad kraj Opuzena, Hrvatska
 Brštanik (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH
 Brštanik (Berkovići, BiH), naseljeno mjesto u općini Berkovići, BiH